Sainte Jeanne d'Arc peut faire référence à :

 Jeanne d'Arc, à la suite de sa canonisation en 1920, célébrée dès lors le .

Toponymes 
 Sainte-Jeanne-d'Arc, municipalité de paroisse canadienne du Québec de la Mitis ;
 Sainte-Jeanne-d'Arc, municipalité de village canadienne du Québec de Maria-Chapdelaine.

Édifices religieux 

 
 
 Chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc de Paris

Autres 
 Colonie de vacances Sainte-Jeanne d'Arc, située à Contrecoeur, Québec, Canada.

Jeanne d'Arc